Ottfried ist:
 Ottfried (Vorname) ein männlicher Vorname; für Namensträger siehe dort
 Ottfried (Zeitschrift) ein Bamberger Studentenmagazin